Кнут VI Дански (1163 - 1202, Рингстед) је био краљ Данске (1182—1202).

Отац му је био највећи дански краљ Валдемар I Дански.

За време Кнутове владавине Данска је наставила јачати.

На самом почетку владавине уплео се у норвешке међусобице између велможа, на једној страни и ритера и сељака, на другој страни, али и поред пружања помоћи велможама, Кнут је поражен од стране устаника (биркебејнера), а за краља у Норвешкој је проглашен Свере Сигурдсон, пошто је дотадашњи краљ, Магнус V Ерлингсон, убијен, и цела борба се завршила 1184. године.

Кнута, ипак није пољуљао овај неуспех, пошто је користио слабост Светог римског царства у коме је тада вођена борба између два цара (Филипа Швапског и Отона IV), он је заузео већи део Приморја, Холштајн, Мекленбург, Либек и Хамбург. Кнут VI узео је титулу краљ Данаца и Словена (Rex Danorum et Slavorum).

Породично стабло

Литература 
 А. Д. Удаљцов, Ј. А. Космински и О. Л. Вајнштајн ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА I - Викизворник

Рођени 1163.
Умрли 1202.
Династија Естридсона
Краљеви Данске
Данци